Hang Cool Teddy Bear — музичний альбом американського співака Міт Лоуф. Виданий 19 квітня 2010 (Wielka Brytania) року лейблом Mercury Records. Загальна тривалість композицій становить 64:56. Альбом відносять до напрямку рок, хард-рок.

Список пісень 
 Peace On Earth — 6:38
 Living On The Outside — 5:03
 Los Angeloser — 4:09
 If I Can't Have You — 5:00
 Love Is Not Real / Next Time You Stab Me In The Back — 7:33
 Like A Rose — 3:16
 Song Of Madness — 5:31
 Did You Ever Love Somebody — 4:01
 California Isn't Big Enough  — 4:43
 Running Away From Me — 3:54
 Let's Be In Love — 5:11
 If It Rains — 3:56
 Elvis In Vegas — 6:01

Посилання 
 The Guardian :Міт Лоуф: Hang Cool, Teddy Bear 

Альбоми Міт Лоуф